Андрей Васильевич Мандзий (; , , Украина) — украинский саночник, участник Зимних Олимпийских игр.

Государственных наград не имеет.

Статистика

Одиночки

Эстафета

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FIL 

Саночники Украины
Саночники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Спортсмены Тернопольской области